Следствие може да се отнася за:

 Следствие в логиката – извод, заключение, съждение, изведен(о) от други съждения;
 Съдебно следствие - в пеналистиката и в частност в наказателния процес е форма на предварително производство;